Macau kan verwijzen naar:

 Macau, een speciale bestuurlijke regio in China
 Macau (schiereiland)
 Macau (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Macau (Rio Grande do Norte), een gemeente in deze microregio
 Macau (Gironde), een gemeente in het Franse departement Gironde
 Macao (film), een film uit 1952